И с бревисом — буква расширенной кириллицы.

.

Использование 
В некоторых словарях ненецкого языка  И͏̆ использовалась параллельно с Й (и краткое), обозначающей согласный , используется И͏̆ (и с бреве), обозначающая краткий гласный .

Примечания 

Диакритические знаки
Буквы с краткой
Кириллица
Производные буквы И